Cefn (palavra em galês que significa "cordilheira") é uma comunidade de governo local e parte do condado e borough de Wrexham, Gales.

A comunidade inclui as vilas de Cefn Mawr, Cefn Bychan, Acrefair, Penybryn, Newbridge, Plas Madoc e Rhosymedre. Bem como as antigas vilas industriais ao redor de Acrefair, junto a algumas áreas rurais ao norte, nas encostas de Ruabon Moors. À época do censo de 2001, teve uma população total de 6.669 vivendo em 2.763 residências.

A área anteriormente compreendia os municípios de Coed Cristionydd e Cristionydd Cynrig (ou Cristionydd Kenrick), que se tornou parte da paróquia de Ruabon. Parte dos municípios formaram a nova paróquia de Rhosymedre em 1844. A paróquia civil correspondente de Cefn Mawr foi formada na comunidade de Cefn em 1974, sob os termos da Lei do Governo Local de 1972.

Subdivisões do País de Gales